Faltauto oder Klappauto ist die Bezeichnung eines Automobils, das zerlegbar und faltbar ist.

Folgende Faltautos wurden entwickelt:

 Zaschka-Threewheeler (Deutschland, Berlin, 1929)
 Kraka (Deutschland, 1962)
 Lunar Roving Vehicle, auch Mondauto (USA, Kalifornien, 1971)
 Renault Zoom (Frankreich, 1992)
 Hiriko (USA/Spanien, 2013)
 Armadillo-T  (Südkorea, 2013)

Ferner kommt das Motiv des Faltautos vor
 in „Loriot's kleiner Ratgeber“ (1971): Cartoon-Serie „Das Auto in der Aktentasche“

Automobilbauart